Middleton je lahko:

Kraji 
 Middleton, Aberdeenshire
 Middleton, Angus
 Middleton, Argyll
 Middleton, Ayrshire
 Middleton, Hartlepool
 Middleton-in-Teesdale, County Durham
 Middleton One Row, County Durham
 Middleton St George, County Durham
 Middleton, Cumbria
 Middleton, Derbyshire
 Middleton, Dunbartonshire
 Middleton on the Wolds, Yorkshire
 Middleton, Essex
 Middleton, Greater Manchester
 Middleton, Hampshire
 Middleton, Herefordshire
 Middleton, Isle of Wight
 Middleton, Lancashire
 Middleton, Midlothian
 Middleton, Milton Keynes
 Middleton, Moray
 Middleton, Norfolk
 Middleton, Northamptonshire
 Middleton Cheney, Northamptonshire
 Middleton, Northumberland
 Middleton, North Yorkshire
 Middleton, Perthshire
 Middleton, Renfrewshire
 Middleton, Shropshire
 Middleton, Stirlingshire
 Middleton, Suffolk
 Middleton, Warwickshire
 Middleton, West Yorkshire
 Middleton, Alabama
 Middleton, Arkansas
 Middleton, Georgia
 Middleton, Idaho
 Middleton, Illinois
 Middleton, Kalifornika
 Middleton, Kentucky
 Middleton, Kolorado
 Middleton, Massachusetts
 Middleton, Michigan
 Middleton, Mississippi
 Middleton, Columbiana County, Ohio
 Middleton, Hocking County, Ohio
 Middleton, Oklahoma
 Middleton, Oregon
 Middleton, Pensilvanija
 Middleton, Tennessee
 Middleton, Teksas
 Middleton, Utah
 Middleton, Virginija
 Middleton, Wisconsin
 Middleton, South Australia
 Middleton, Nova Scotia

Ljudje 
 Thomas Middleton
 Kate Middelton

Drugo 
 HMS Middleton